|-
| 69501 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69502 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69503 - || || 6 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69504 - || || 12 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69505 - || || 11 de febrer, 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| 69506 - || || 14 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69507 - || || 4 de febrer, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69508 - || || 4 de març, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69509 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69510 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69511 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69512 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69513 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69514 - || || 12 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69515 - || || 12 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69516 - || 1997 FJ || 21 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69517 - || || 31 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69518 - || || 28 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69519 - || || 2 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69520 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69521 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69522 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69523 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69524 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69525 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69526 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69527 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69528 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69529 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69530 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69531 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69532 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69533 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69534 - || || 5 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69535 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69536 - || || 7 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69537 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69538 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69539 - || || 7 d'abril, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69540 - || || 29 d'abril, 1997 || Modra || Modra
|-
| 69541 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69542 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69543 - || || 4 de maig, 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 69544 - || || 9 de maig, 1997 || Mauna Kea | C. Veillet
|-
| 69545 - || || 11 de maig, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69546 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69547 - || || 27 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69548 - || || 5 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69549 - || || 9 de juny, 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 69550 - || || 13 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69551 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69552 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 69553 - || || 31 d'agost, 1997 || Kleť || Z. Moravec
|-
| 69554 - || || 25 de setembre, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69555 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69556 - || || 27 de setembre, 1997 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 69557 - || || 30 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69558 - || || 10 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69559 - || || 27 d'octubre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69560 - || || 31 d'octubre, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 69561 - || || 21 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69562 - || || 25 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 69563 - || || 28 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69564 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69565 - || || 5 de gener, 1998 || Monte Viseggi || L. Sannino, P. Pietrapriana
|-
| 69566 - || 1998 BX || 19 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69567 - || || 25 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69568 - || || 23 de gener, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69569 - || || 23 de gener, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69570 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69571 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69572 - || || 29 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69573 - || || 28 de gener, 1998 || Sormano || P. Sicoli, A. Testa
|-
| 69574 - || || 28 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69575 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69576 - || || 28 de gener, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69577 - || || 6 de febrer, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69578 - || 1998 DC || 16 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69579 - || || 20 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 69580 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 69581 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69582 - || || 23 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 69583 - || || 23 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 69584 - || || 17 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69585 - || || 27 de febrer, 1998 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 69586 - || || 25 de febrer, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69587 - || || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69588 - || || 2 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69589 - || || 1 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69590 - || || 3 de març, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 69591 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69592 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69593 - || || 11 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69594 - || || 24 de març, 1998 || Drebach || G. Lehmann
|-
| 69595 - || || 22 de març, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69596 - || || 26 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69597 - || || 28 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69598 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69599 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69600 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9